Aranjuez steht für:

 das königliche Schloss von Aranjuez in Spanien

Orte:

 Aranjuez, Stadt in Spanien
 Aranjuez (Cochabamba), Ortschaft im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Aranjuez (Medellín), ein Stadtbezirk in Medellín, Kolumbien, genannt Comuna 4

Markenbezeichnung:

 Aranjuez (Gitarrensaiten)

Musikalische Projekte:

 Aranjuez Guitar Duo, Verbindung zweier Konzertgitarristen
 Concierto de Aranjuez, Solokonzert für Gitarre und Orchester von Joaquín Rodrigo

Siehe auch
 Die schönen Tage von Aranjuez